Ketelhohn ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Francisco Birkner Ketelhohn (* 1990), ehemaliger argentinischer Skirennläufer
 Margarete Ketelhohn (1884–1969), deutsche Politikerin (SPD)/(SED)